Arcs (Landes), municipi francès al departament de les Landes i a la regió de l'Aquitània 
 Els Arcs (Bellvís), nucli de població del municipi de Bellvís, al Pla d'Urgell
 Els Arcs (Puigpelat), nucli de població del municipi de Puigpelat, a l'Alt Camp
 Els Arcs (Santa Pau), nucli de població del municipi de Santa Pau, a la Garrotxa
 Els Arcs (Sant Pere de Torelló), masia de Sant Pere de Torelló, a Osona
 Els Arcs (Sant Vicenç de Montalt), casa de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme
 Els Arcs (Castell de Castells), paratge natural del municipi de Castell de Castells, a la Marina Alta
 Les Arcs, municipi francès al departament del Var i a la regió ...
 Castell dels Arcs, castell protegit com a bé cultural d'interès nacional del municipi de Vinyols i els Arcs (Baix Camp) 
 La Ròca dels Arcs, municipi francès al departament de l'Òlt, regió de Migdia-Pirineus 
 Parc Nacional dels Arcs, parc nacional dels Estats Units a l'est de Utah 
 Riera dels Arcs, curs d'aigua de la comarca de la Garrotxa que neix a la Serra de Finestres i desemboca al Ser 
 Senyoria dels Arcs, al municipi de l'Alforja
 Vilalba dels Arcs, municipi a la Terra Alta.
 Vilanova dels Arcs, raval medieval de la ciutat de Barcelona fora de la muralla romana 
 Vinyols i els Arcs, municipi al Baix Camp